Nam-gu kan verwijzen naar de volgende stadsdelen in Zuid-Korea:
 Nam-gu (Busan)
 Nam-gu (Daegu)
 Nam-gu (Gwangju)
 Nam-gu (Incheon)
 Nam-gu (Pohang)
 Nam-gu (Ulsan)